Ди́зель ():

Техника 
 Дизельный двигатель — двигатель внутреннего сгорания.
 Дизельное топливо — жидкий продукт, использующийся как топливо в дизельном двигателе внутреннего сгорания.
 Дизель-поезд — разновидность моторвагонного поезда с дизельной тягой.
 Дизель — просторечное название мотовоза или дизель-поезда.

Персоналии 
 Дизель, Рудольф (1858—1913) — немецкий инженер и изобретатель, создатель дизельного двигателя.
 Дизель (род. 1959) — псевдоним американского рестлера Кевина Нэша.
 Дизель, Вин (род. 1967) — псевдоним американского актёра.
 Дизель (род. 19—) — псевдоним украинского рок-музыканта, гитариста группы Green Grey.
 Дизель (2008—2015) — бельгийская овчарка, погибшая во время рейда против исламских террористов в Сен-Дени.

Прочее 
 «Дизель» (в 1962—2002 годах — «Дизелист») — хоккейный клуб из Пензы.
 «Дизелист» (до 2011 года — «Дизель-2») — молодёжный хоккейный клуб из Пензы.
 «Дизель-Арена» — спортивно-зрелищный комплекс в Пензе.
 «Дагдизель» — российский машиностроительный завод в городе Каспийск (Дагестан).
 «Дагдизель» — футбольный клуб из Каспийска (в 1977—1978 назыв. «Дизелист»).
 Diesel S.p.A. — бренд одежды.
 «Дизель» на жаргоне военных — дисбат (дисциплинарный батальон).